Le tournoi de tennis de Brighton est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1993, classée en catégorie Tier II, se dispute du 19 au .

Jana Novotná remporte le simple dames. En finale, elle bat Anke Huber, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Laura Golarsa et Natalia Medvedeva.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Brighton
 Saison 1993 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1993
Brighton
Sport en Angleterre en 1993
Tennis en octobre 1993